Léo Delibes, compositore francese
 Miguel Delibes, scrittore spagnolo